Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Španěl Guillermo García-López, kterého ve druhém kole vyřadil Maročan Lamine Ouahab.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Slovák Martin Kližan, jenž ve finále zdolal Španěla Daniela Gimena Travera po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2015
ATP World Tour 2015